Турнір проводився вперше. 

Квета Пешке та Андреа Петкович виграли титул, здолавши в фіналі пару Керолайн Долегайд / Коко Вандевей з рахунком 6–3, 6–1. Для Петкович це був перший виграний парний титул.

Елісе Мертенс могла поверниутися на першу сходинку парного рейтингу, вигравши титул, але вони з партнеркою  Сє Шувей знялися в чвертьфіналі. Барбора Крейчикова  зберегла за собою право називатися першою ракеткою світу в парній грі.

Сіяні пари
Чотири перші сіяні пари починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

 Основна сітка 

Chicago Fall Tennis Classic — Doubles
2021 в американському спорті